Butch – nome proprio di persona maschile
 Butch – termine usato per indicare una lesbica con atteggiamenti ed abbigliamento prettamente mascolini
 Butch – album dei Geraldine Fibbers del 1997
 Butch – personaggio dei Pokémon
 Butch – personaggio dei cartoni Tom & Jerry
 Butch il Bulldog – personaggio dei cartoni animati Disney